Mondim peut désigner :
au Portugal :
, paroisse civile de la municipalité de Tarouca, située dans le district de Viseu et la région Nord ;
Mondim de Basto, ville et municipalité située dans le district de Vila Real et la région Nord ;
, paroisse civile ayant donné son nom à la municipalité de Mondim de Basto ci-dessus.